Edwin Pynchon – amerykański lekarz laryngolog
 Thomas Pynchon – amerykański pisarz